Ulica Mikołowska – nazwa ulicy w Polsce, m.in.:

 Ulica Mikołowska w Katowicach
 Ulica Mikołowska w Tychach

Mikołowska